MS-DOS 4.0 steht für:
 MS-DOS 4.0 als Nachfolger von MS-DOS 3.3, siehe MS-DOS
 MS-DOS 4.0 (Multitasking-Betriebssystem) (auch European MS-DOS 4.0), separate Entwicklung mit Multitasking-Fähigkeit